Erlenbach névvel a következő cikkek találhatók:
Erlenbach (Heilbronni járás), település Németországban, Baden-Württenbergben
Erlenbach am Main, település Németországban, Bajorországban
Erlenbach bei Dahn, település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban
Erlenbach bei Kandel, település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban
Erlenbach bei Marktheidenfeld, település Németországban, Bajorországban
Erlenbach (Svájc), település Svájcban. Zürich kantonban
Erlenbach im Simmental, település Svájcban, Bern kantonban